Штольберг-Росла () — графство Священної Римської імперії зі столицею в колишньому муніципалітеті Росла, що зараз має статус селища і входить до землі Саксонія-Ангальт, Німеччина. Землі графства належали та контролювалися династією Штольбергів з 1341 до 1803.

Штольберг-Росла з'явилося в результаті відокремлення частини земель від графства Штольберг-Штольберг в 1706.

Держави і території, зникли 1803
Графства Священної Римської імперії